Bjurholm (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Bjurholm (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente in Zweden.